Нора може да се отнася за:
 Нора - град основан в древността на остров Сардиния
 Нора – женско име

Други с подобно име 
Пиер Нора (р. 1931) – френски историк 
Нура () - град в централна Швеция
Нура (община) () – община в централна Швеция